Ли́дия Ви́кторовна Су́рикова (род. 10 сентября 1941, Москва) — советский и российский .

Биография 
Родилась 10 сентября 1941 в Москве.

Училась на режиссёрском факультете Театральный институт имени Бориса Щукина (1967-1975). 

Работала ассистентом режиссёра в ТО «Экран» (1966-1969), режиссёром кукольных фильмов на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1969-1996). 

Снимала киноверсии кукольных спектаклей, кукольные мультфильмы и картины в технике перекладки. Снималась в игровом кино.

Фильмография 

 1974 — Бим, Бам, Бом и волк
 1975—1976 — Дядя Фёдор, пёс и кот (совместно с Юрием Клепацким)
 1977 — Шёлковая кисточка
 1978 — Златовласка
 1979 — Ошибка Дядюшки Ау
 1980 — Солдатская сказка
 1981 — Девичьи узоры
 1982 — Ветер про запас
 1983 — Гори, гори ясно
 1984 — А в этой сказке было так...
 1984—1990 — КОАПП (Комиссия особо активной помощи природе)
 1984 — Кто сильней?..
 1985 — Пекка
 1985 — Лебединое пёрышко
 1986 — Площадь картонных часов
 1987 — Лёгкий хлеб
 1988 — Чудесное яблоко
 1989 — Как Иван-молодец царску дочку спасал
 1991 — Большая полицейская сказка
 1992 — Сапожникова жена
 1993 мультсериал — Бояка мухи не обидит
 1993 — Чужой праздник

Примечания

Ссылки 
 Кино СССР. Режиссеры, СССР, Россия
 Архивы Кубикуса 
 

Режиссёры по алфавиту
Режиссёры СССР
Режиссёры России
Художники-мультипликаторы
Художники-постановщики мультипликации
Персоналии:ТО «Экран»
Персоналии:ТПО «Союзтелефильм»
Персоналии:ТО «Экран» РГТРК «Останкино»